

Geografia

Brasile
 Areia Branca – comune del Rio Grande do Norte
 Areia Branca – comune del Sergipe
 Serra Branca – comune della Paraíba
 Santa Branca – comune del San Paolo

Italia
 Branca – frazione di Gubbio

Onomastica
 Branca – nome proprio (ipocoristico di Brancaleone)
 Branca – nome proprio (ipocoristico di Pancrazio)

Persone
 Branca Doria – membro della famiglia genovese dei Doria, citato nella Divina Commedia (Inferno)
 Ascanio Branca – patriota e politico italiano
 Bernardino Branca (1802-1886) – imprenditore italiano
 Bernardino Branca (1886-1957) – imprenditore italiano
 Daniel Branca – fumettista argentino
 Eliseo Branca – rugbista a 15 e allenatore di rugby argentino
 Giovanni Branca – ingegnere e architetto italiano
 Giuseppe Branca – giurista e politico italiano
 Glenn Branca – chitarrista e compositore statunitense
 Marco Branca – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
 Toni Branca – pilota automobilistico svizzero
 Vittore Branca – filologo e critico letterario italiano

Altro
 Branca – cognome italiano
 Branca – termine araldico indicante una zampa recisa o strappata
 Branca – in botanica, divisione o diramazione di qualsiasi tipo di organo
 Branca – nello scautismo, gruppo che raduna una determinata fascia di età all'interno di un gruppo scout
 Palazzo Branca-Quagliano – edificio storico di Potenza
 Distillerie fratelli Branca – azienda italiana

Altri progetti